Het ATP-toernooi van Rotterdam 1980 (met de officiële naam ABN World Tennis Tournament 1980) werd van 10 tot en met 16 maart 1980 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1980 trok 43.301 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1980
Rotterdam